Vandinho ist der Künstlername folgender Personen:
 Vandinho (Fußballspieler, 1978) (Vanderson Válter de Almeida; * 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Vandinho (Fußballspieler, 1980) (Vanderlei Bernardo de Oliveira; * 1980), brasilianischer Fußballspieler 
 Vandinho (Fußballspieler, 1986) (Vanderson da Silva Souza; * 1986), brasilianischer Fußballspieler